Ракинт — польский дворянский род герба Лебедь. Известные носители:
 Ракинт, Александр Викентьевич — генерал-майор артиллерии.
 
 Ракинт, Николай Александрович (1850—1922) — генерал русской армии.

Примечания